Papa Pau I (Roma, ? – Roma, 767), Papa de l'Església catòlica del 757 al 767.
 Pau I de Rússia (Sant Petersburg, 1754 - 1801), tsar de Rússia (1796 - 1801).
 Pau I de Grècia, rei de Grècia des del 1947 al 1964.
 Pau I de Constantinoble (Tessalònica, 336 - ?), patriarca de Constantinoble.